Bae Su-bin (sau Bae Soo-bin) este un actor de origine sud coreeana ,  momentan filmeaza si joaca in filmul Dong Yi

Profil
Nume: 배수빈 / Bae Soo Bin (Bae Su Bin)
Nume real: 윤태욱 / Yoon Tae Wook
Nick: Sunny Bae
Profesie: Actor
Data Nasterii: 1976-Dec-09
Inaltime: 180 cm
Greutate: 68 kg
Grupa de sange: A
Star sign: Sagittarius
Agentie de talente: BH Entertainment

Seriale
Dong Yi (MBC, 2010)
Temptation of an Angel (SBS, 2009)
Shining Inheritance (SBS, 2009)
The Painter of the Wind (SBS, 2008)
Woman of Matchless Beauty, Park Jung Kum (MBC, 2008)
Auction House (MBC, 2007, ep 12)
The Book of Three Han (MBC, 2006)
Jumong (MBC, 2006)
Let's Marry (MBC, 2005)
Fashion 70's (SBS, 2005)
MBC Best Theater Ep616 (MBC, 2005)
Sea God (KBS, 2004)
When a Man is in Love (SBS, 2004)
MBC Best Theater Ep577 & Ep585 (MBC, 2004)
The Proof of Memories (CCTV, 2002)

Filme
Flight (2009)
Ae Ja (2009)
Club Butterfly (2001)

Premii 
2009 SBS Drama Awards: Top Ten Star Award (Shining Inheritance and Temptation of an Angel)
2008 SBS Drama Awards: Best New Star (The Painter of the Wind)

Trivia
Educatie: Photography (in Korea), Beijing Film School (in China)
Abilitati: Innot, Jazz Dance
Hobby:  Vizionatul filmelor
Vorbeste fluent chineza si Engleze bine

Legături externe
CYWorld Personal Page
Profil (nate) 
Previous Management Starmade site

Actori sud-coreeni
Actori din Coreea de Sud
Sud-coreeni în viață